Il doppio del Hong Kong Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Black e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Karsten Braasch e André Sá hanno battuto in finale 6–0, 7–5 Petr Luxa e Radek Štěpánek.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Byron Black /  Thomas Shimada (semifinali)
 Rick Leach /  David Macpherson (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 2001
ATP Tour 2001